

Medaglie

Teste di serie

  Ivan Dyčko (Finale)
  Filip Hrgović (Quarti di finale)

<li>  Joseph Joyce (Semifinali)
<li>  Lenier Pero (Ottavi di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni